Milan Timko je jméno více osob

 Milan Timko (atlet) – bývalý československý atlet, běžec na 800 m
 Milan Timko (fotbalista) (*1972) – bývalý slovenský fotbalový reprezentant